El término ESD puede referirse, en esta enciclopedia:

En electricidad
 a una descarga electrostática;

En sonido
 a Enlightened Sound Daemon, un servidor de sonido;

En computación
 a Electronic Software Distribution, una modalidad de venta de software por descarga en Internet: véase distribución digital;

En sistemas
a .esd, un formato de imagen comprimido, del mismo estilo que .ISO.